Ljubljanska ulica je naziv več ulic v Sloveniji:
 Ljubljanska ulica, Izola
 Ljubljanska ulica, Maribor

Bivše ulice 
 Ljubljanska ulica, Ljubljana

Glej tudi 
 Ljubljanska cesta

Zunanje povezave 
surs.si Ljubljanska ulica